Dit is een overzicht van het onroerend erfgoed in Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed

|}

Bouwkundige gehelen

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

 
Brugge
Sint-Kruis